

Дрвалевиці — село в гміні Кожухув Новосольського повіту Любуського воєводства
 Дрвалевиці — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства